Beixing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Beixing (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Beixing (köping i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar